Ива́н Кры́стев:
 Крыстев, Иван (род. 1946) — болгарский борец-вольник, призёр Олимпийских игр.
 Крыстев, Иван (род. 1965) — болгарский политический аналитик.